LJR steht für:
 Landesjugendring, siehe Jugendring
 Ligue de la jeune république, französische Partei

Abkürzung